Щулепников  русская фамилия:

Щулепниковы — дворянский род.

Известные носители:
 Александр Васильевич Щулепников (1796—1882) — адмирал русского флота, Кронштадтский комендант.
 Алексей Александрович Щулепников (1807—1882) — генерал-майор русской императорской армии.
 Щулепников, Иван Васильевич (1861—1913) — член IV Государственной думы от Костромской губернии.
 Щулепников, Михаил Сергеевич (1778—1842) — генерал-аудитор, директор аудиторского департамента Морского министерства.
 Щулепников, Павел Васильевич (1863—?) — костромской губернский предводитель дворянства.
 Щулепников, Сергей Афанасьевич — русский офицер, депутат Солигаличский, костромской помещик.